Typ S oder Type S steht für:

 S-Asteroiden, eine Klasse von Asteroiden, siehe Asteroid #Die Zusammensetzung von Asteroiden

Automodelle
 Brennabor Typ S
 Dux Typ S
 Mercedes-Benz Typ S, siehe Mercedes-Benz W 06 #Mercedes-Benz Typ S (1926–1930)
 Renault Type S

Schienenfahrzeuge
 CIWL Typ S, Schlafwagenbauart

Siehe auch:
 S-Type